Der Challenger Città di Lugano 2021 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. März 2021 in Lugano stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. und 22. März 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 100 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Lugano